Wola Krzysztoporska – osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa piotrkowskiego.

Przypisy 

Wola Krzysztoporska (gmina)